Восс (, ) — прізвище, поширене в різних країнах світу. Відомі носії:
 Авґустс Восс — латиський радянський діяч
 Алехандро Восс-і-Гіль — президент Домініканської Республіки
 Джеймс Шелтон Восс — американський астронавт
 Дженіс Елейн Восс — американська астронавтка
 Зої Восс — американська порноакторка та модель
 Карл Восс — американський хокеїст
 Кріс Восс — американський бізнесмен, письменник, професор